YV je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Venezuelo.
 IATA oznaka za Mesa Airlines

Glej tudi 

Kratice